Idel ist

 in der algebraischen Zahlentheorie die Bezeichnung für Einheiten im Adelring eines globalen Körpers

Idel ist der Familienname folgender Personen:
 Moshe Idel (* 1947), israelischer Kabbala-Forscher; Professor an der Hebräischen Universität von Jerusalem
 Wilhelm Idel (1849–1927), deutscher Heimatforscher und Dichter